Pojem Kineret též Kinneret může označovat:
 Kineret (כִּנֶּרֶת) též Jam Kineret, hebrejský název Galilejského jezera v Izraeli
 Kvucat Kineret, zemědělská vesnice typu kibuc v Izraeli nedaleko Galilejského jezera
 Mošava Kineret, zemědělská vesnice typu společná osada v Izraeli nedaleko Galilejského jezera
 Chavat Kineret (Farma Kineret), experimentální zemědělská farma založená roku 1908 nedaleko Galilejského jezera, kde pak vyrostla vesnice Kvucat Kineret